Malphas 2 : Torture, luxure et lecture est un roman d'horreur de l'écrivain québécois Patrick Senécal, publié en 2012 aux éditions Alire. Le roman est la suite du volume précédent de Malphas 1 : Le cas des casiers carnassiers.

Résumé 
« Croyez-le ou non, malgré les terribles événements qui ont perturbé la première semaine de cours, la session d’automne s’est poursuivie comme si de rien n’était au cégep de Malphas. On a même eu droit, au département de littérature, à un nouveau collègue, Michel Condé, qui a décidé de fonder un club de lecture. Je m’y suis aussitôt inscrit : quoi de mieux qu’une activité littéraire normale et tranquille pour oublier ce que j’ai vécu depuis mon arrivée à Saint-Trailouin ?

Pourtant, au cours de ces dernières semaines, je n’ai pas arrêté de penser au mystère qui entoure Malphas et l’homme qui est à l’origine du cégep, Rupert Archlax senior, et c’est pourquoi j’ai décidé de reprendre mon enquête avec l’aide de Simon Gracq, qui ne demande pas mieux.

Or, pendant que je cherche une façon de découvrir le lien qui semble unir Archlax senior à la vieille Fudd, une explication à l’odeur nauséabonde du cégep – encore plus persistante dans le local 1814 où le club de lecture se réunit – et ce qui se cache derrière la porte de métal dans le sous-sol du cégep, moi, Julien Sarkozy, j’ai de plus en plus la certitude que cette session, qui a si mal commencé, court maintenant à la catastrophe ! »

Personnages 
Julien Sarkozy
Personnage principal et narrateur du roman, professeur de littérature.

Simon Gracq
Étudiant.

Rachel Red
Professeur de littérature.

Zoé Zazz
Professeur de littérature.

Articles connexes 
 Malphas 1 : Le cas des casiers carnassiers

Liens externes 
 Le livre sur le site de l'auteur

Roman de Patrick Senécal
Roman canadien paru en 2012
Roman d'horreur québécois
Roman québécois
Œuvre littéraire se déroulant au Canada